Manöver har flera betydelser:

 Manöver (lystringsgrad) – en lystringsgrad inom det svenska militärväsendet
 Manöver – en form av militärövning